Feodorovna ou Fedorovna ou Fiéodorovna ou Fiodorovna, en russe  Фёдоровна,  est un nom patronymique ou plus exactement un « prénom patronymique » porté selon l'usage russe. 

Feodorovna signifie « fille de Feodor » c'est-à-dire « fille de Théodore ».

« Fils de Fiodor » se dit .

Plusieurs princesses allemandes ont reçu le prénom patronymique Feodorovna après leur conversion à l'orthodoxie, alors que leur père ne se nommait nullement Théodore :
 les deux 
 les deux 
 Olga Fiodorovna